Червоне́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Червоненко Євген Альфредович — український політик.
 Червоненко Степан Васильович — радянський партійний і державний діяч, дипломат.
 Червоненко Олександр Никифорович (1912–1994) — радянський живописець, графік.
 Червоненко Дарина Вікторівна (1960) — прес-секретар президента Олімпійського комітету Росії.

Українські прізвища
Прізвища на -енко